L'équipe cycliste Azad University est une équipe cycliste iranienne participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Asia Tour.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Courses par étapes 
Perlis Open : 2009 (Anuar Manan)
Kerman Tour : 2010 (Abbas Saeidi Tanha)
Tour of Milad du Nour : 2010 (Ramin Mehrabani)
Tour des Philippines : 2011 (Ramin Mehrabani)
Tour de Singkarak : 2011 (Amir Zargari)

Championnats nationaux 
  Championnats d'Iran : 4
 Course en ligne : 2011 (Abbas Saeidi Tanha) et 2021 (Behnam Khalilikhosroshahi)
 Contre-la-montre : 2012 (Alireza Haghi) et 2013 (Behnam Khalilikhosroshahi)
  Championnats du Kirghizistan : 2
 Course en ligne : 2009 (Eugen Wacker)
 Contre-la-montre : 2009 (Eugen Wacker)

Classements UCI 
L'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Asia Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI America Tour

UCI Asia Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Azad University Team en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

|-
| Mehdi Fahridi Kovij || 28.03.1977 ||  ||
|-
| Hassan Maleki || 04.04.1977 || ||
|-
| Samad Poor Seiedi || 25.04.1983 ||  || Néo-pro
|-
| Abbas Saeidi Tanha || 01.04.1981 || ||
|-
| Farshad Salehian || 09.05.1987 || ||
|-
| Moezeddin Seyed Rezaei || 17.05.1979 ||  ||
|-
| Mostafa Seyed Rezaei Khormizi || 06.08.1984 || ||
|-
| Amir Zargari || 31.07.1980 || ||

 Mahdi Sohrabi quitte l'équipe le 

Victoires

|-
|09/05/2008 ||  du Tour d'Iran ||  || 07 2.2 ||  Abbas Saeidi Tanha
|-
|10/05/2008 ||  du Tour d'Iran ||  || 07 2.2 ||  Mahdi Sohrabi
|-
|22/05/2008 ||  du Tour d'Azerbaïdjan ||  || 07 2.2 ||  Mahdi Sohrabi
|-
|25/05/2008 ||  du Tour d'Azerbaïdjan ||  || 07 2.2 ||  Mahdi Sohrabi
|-
|26/05/2008 ||  du Tour d'Azerbaïdjan ||  || 07 2.2 ||  Mahdi Sohrabi
|-
|12/10/2008 ||  du Kerman Tour ||  || 07 2.2 ||  Mostafa Seyed Rezaei Khormizi
|-
|13/10/2008 ||  du Kerman Tour ||  || 07 2.2 ||  Abbas Saeidi Tanha    
|-
|14/10/2008 ||  du Kerman Tour ||  || 07 2.2 || Islamic Azad University    
|}

Effectif

|-
| Hossein Alizadeh || 24.01.1988 ||  || Néo-pro
|-
| Rasoul Barati || 19.09.1985 || || Néo-pro
|-
| Anuar Manam || 11.10.1986 ||  || LeTua
|-	
| Ramin Mehrabani || 24.10.1986 || || Néo-pro
|-
| Hossein Nateghi || 08.02.1987 ||  || Tabriz Petrochemical
|-
| Mahmoud Parash || 04.09.1982 ||  || Néo-pro
|-
| Mohammad Parash || 17.09.1987 ||  || Néo-pro
|-
| Mohammad Rajablou || 06.04.1985 || || Néo-pro
|-
| Abbas Saeidi Tanha || 01.04.1981 ||  || 
|-
| Farshad Salehian || 09.05.1987 || || Néo-pro
|-
| Hamid Shiri || 21.03.1982 ||  || Tabriz Petrochemical
|-
| Ali Torabi || 30.09.1986 || || Néo-pro
|-
| Eugen Wacker || 18.04.1974 ||  || Ex-pro (Capec 2005)
|-
| Amir Zargari || 31.07.1980 ||  || 

Victoires

|-
|09/04/2009|| du Tour de Thaïlande ||||07 2.2||  Hossein Nateghi
|-
|21/04/2009|| du Jelajah Malaysia|||| 07 2.2|| Hossein Nateghi
|-
|22/04/2009|| du Jelajah Malaysia|||| 07 2.2|| Anuar Manam
|-
|23/04/2009|| du Jelajah Malaysia|||| 07 2.2|| Anuar Manam
|-
|26/04/2009|| du Jelajah Malaysia|||| 07 2.2|| Hossein Nateghi
|-
|03/05/2009||  du Tour de Singkarak||||07 2.2|| Hossein Nateghi
|-
|14/05/2009||  du Tour d'Iran||||07 2.2|| Eugen Wacker
|-
|15/05/2009||  du Tour d'Iran||||07 2.2||  Hossein Nateghi
|-
|27/06/2009|| Championnat du Kirghizistan contre-la-montre||||07 CN||  Eugen Wacker
|-
|28/06/2009|| Championnat du Kirghizistan sur route||||07 CN||  Eugen Wacker
|-
|28/07/2009|| du Perlis Open|||| 07 2.2|| Anuar Manam
|-
|30/07/2009||| Perlis Open|||| 07 2.2|| Anuar Manam
|-
|15/10/2009||  du Tour d'Azerbaïdjan||||07 2.2|| Rasoul Barati
|-
|17/10/2009||  du Tour d'Azerbaïdjan||||07 2.2|| Hossein Nateghi
|-
|20/10/2009||  du Tour d'Azerbaïdjan||||07 2.2||  Ramin Mehrabani
|-
|26/11/2009||  du Tour d'Indonésie||||07 2.2|| Abbas Saeidi Tanha
|}

Effectif

|-
| Hamed Jannat || 02.10.1989 ||  || Néo-pro
|-
| Amir Hossin Mayeh || 21.09.1982 ||  || Néo-pro
|-
| Ramin Mehrabani || 24.10.1986 ||  || Azad University
|-
| Hossein Nateghi || 08.02.1987 ||  || Azad University
|-
| Mohammad Parash || 17.09.1987 ||  || Azad University
|-
| Abbas Saeidi Tanha || 01.04.1981 ||  || Azad University
|-
| Farshad Salehian || 09.05.1987 ||  || Azad University
|-
| Tonton Susanto || 24.09.1973 ||  || LeTua
|-
| Amir Zargari || 31.07.1980 ||  || Azad University

Victoires

|-
|06/02/2010|| du Kerman Tour||||07 2.2|| Azad University Iran
|-
|07/02/2010|| du Kerman Tour|||| 07 2.2|| Abbas Saeidi Tanha
|-
|10/02/2010|| du Kerman Tour|||| 07 2.2|| Hossein Nateghi
|-
|10/02/2010||Classement général du Kerman Tour|||| 07 2.2|| Abbas Saeidi Tanha
|-
|04/05/2010||  du Tour d'Azerbaïdjan||||07 2.2|| Amir Zargari
|-
|16/05/2010||  de l'International Presidency Tour||||07 2.2|| Abbas Saeidi Tanha
|-
|02/06/2010|| b étape du Tour de Singkarak||||07 2.2||  Amir Zargari
|-
|04/06/2010||  du Tour de Singkarak||||07 2.2||  Amir Zargari
|-
|07/07/2010||  du Milad De Nour Tour||||07 2.2||  Hossein Nateghi
|-
|08/07/2010||  du Milad De Nour Tour||||07 2.2||  Ramin Mehrabani
|-
|11/07/2010|| Classement général du Milad De Nour Tour||||07 2.2||  Ramin Mehrabani
|}

Effectif

|-
| Rahim Ememi || 17.05.1982 ||  || Giant Asia Racing
|-
| Alireza Haghi || 08.02.1979 ||  || Ex-pro (Paykan 2005)
|-
| Mehdi Heydari || 13.03.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Omid Jahanbakhash || 08.11.1991 ||  || Néo-pro
|-
| Behnam Maleki || 02.12.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Amir Hossin Mayeh || 21.09.1982 ||  || Azad University Iran
|-
| Samad Poor Seiedi || 15.10.1985 ||  || Tabriz Petrochemical
|-
| Abbas Saeidi Tanha || 01.04.1981 ||  || Azad University Iran
|-
| Farshad Salehian || 09.05.1987 ||  || Azad University Iran
|-
| Amir Zargari || 31.07.1980 ||  || Azad University Iran

Victoires

|-
|15/03/2011 ||  du Tour de Taïwan ||  || 05 2.1 ||  Víctor Niño
|-
|16/04/2011|| du Tour des Philippines||||07 2.2|| Rahim Ememi
|-
|18/04/2011|| du Tour des Philippines||||07 2.2|| Samad Poor Seiedi
|-
|19/04/2011|| du Tour des Philippines||||07 2.2|| Rahim Ememi
|-
|19/04/2011||Classement général du Tour des Philippines||||07 2.2|| Rahim Ememi
|-
|26/05/2011|| de l'International Presidency Tour ||||07 2.2||  Rahim Ememi
|-
|29/05/2011|| de l'International Presidency Tour ||||07 2.2||  Rahim Ememi
|-
|29/05/2011||Classement général de l'International Presidency Tour ||||07 2.2||  Samad Poor Seiedi
|-
|07/06/2011||  du Tour de Singkarak || ||07 2.2||  Amir Zargari
|-
|08/06/2011||  du Tour de Singkarak || ||07 2.2||  Samad Poor Seiedi
|-
|10/06/2011||  du Tour de Singkarak || ||07 2.2||  Amir Zargari
|-
|11/06/2011|| b étape du Tour de Singkarak || ||07 2.2||  Samad Poor Seiedi
|-
|12/06/2011|| a étape du Tour de Singkarak || ||07 2.2||  Samad Poor Seiedi
|-
|12/06/2011|| Classement général du Tour de Singkarak || ||07 2.2||  Amir Zargari
|-
|25/06/2011 || Championnat d'Iran sur route || ||09 CN||  Abbas Saeidi Tanha
|}

Effectif

|-
|Alireza Ahmadi || 16.11.1993 ||  || 
|-
|Félix Vidal Celis || 21.08.1982 ||  || LeTua
|-
|Vahid Ghaffari || 07.10.1988 ||  || Suren
|-
|Freddy González || 18.06.1975 ||  || Movistar Continental
|-
|Alireza Haghi || 08.02.1979 ||  || Azad University
|-
|Ali Heydari || 01.05.1993 ||  || 
|-
|Mahdi Olamaei || 09.02.1988 ||  || 
|-
|Arvin Moazemi || 26.03.1990 ||  || Tabriz Petrochemical
|-
|Miguel Niño || 25.01.1971 ||  || LeTua
|-
|Víctor Niño || 04.06.1973 ||  || 
|-
|Óscar Pujol || 16.10.1983 ||  || Omega Pharma-Lotto
|-
|Abbas Saeidi Tanha || 01.04.1981 ||  || Azad University
|-
|Farshad Salehian || 09.05.1987 ||  || Azad University
|-
|Ng Yong Li || 06.10.1985 ||  || LeTua
|-
|Mohsen Zargari || 25.07.1993 ||  || 

Victoires

|-
|15/03/2012 ||  du Tour de Taïwan ||  || 05 2.1 ||  Víctor Niño
|-
|06/06/2012 ||  du Tour de Singkarak ||  || 07 2.2 ||  Óscar Pujol
|-
|10/06/2012 || Classement général du Tour de Singkarak ||  || 07 2.2 ||  Óscar Pujol
|-
|22/06/2012 || Championnat d'Iran du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Alireza Haghi
|}

|-
|Ali Asgari || 05.04.1993 ||  || 
|-
|Mohammad Daneshvar Khorram || 18.12.1993 ||  || 
|-
|Hamed Jannati || 02.10.1989 ||  || Tabriz Petrochemical
|-
|Ali Khademi || 01.01.1992 ||  || Mes Kerman
|-
|Ehsan Khademi || 08.06.1992 ||  || 
|-
|Behnam Khalilikhosroshahi || 02.06.1988 ||  || Tabriz Petrochemical
|-
|Ramin Maleki || 16.03.1987 ||  || Tabriz Petrochemical
|-
|Arvin Moazemi || 26.03.1990 ||  || Azad University Cross
|-
|Abbas Saeidi Tanha || 01.04.1981 ||  || Azad University Cross
|-
|Saeidi Tanha || 15.06.1989 ||  || 
|-
|Farshad Salehian || 09.05.1987 ||  || Azad University Cross
|-
|Amir Zargari || 31.07.1980 ||  || AG2R La Mondiale

|-
|22/06/2013 || Championnat d'Iran du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Behnam Khalilikhosroshahi
|}

Notes et références

Notes

Références 

Équipe cycliste en Iran
Équipe cycliste continentale